Diekmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Diekmann (1914–1944), deutscher Offizier der Waffen-SS und Kriegsverbrecher
 Andreas Diekmann (* 1951), deutscher Soziologe
 Axel Diekmann (* 1944), deutscher Verleger
 Axel Diekmann (Basketballspieler), deutscher Basketballspieler
 Bruno Diekmann (1897–1982), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein
 Dieter Diekmann (1940–1999), deutscher Politiker (CDU), Oberstadtdirektor von Bonn
 Dirk Diekmann, deutscher Regisseur und Dramaturg
 Dorsten Diekmann (* 1960), deutscher Bildhauer
 Eliza Diekmann (* 1986), deutsche Kommunalpolitikerin (parteilos) und Bürgermeisterin von Coesfeld 
 Ernst Diekmann (1924–2020), deutscher Polizist und Polizeipräsident der Polizei Bremen
 Fritz Diekmann (1897–1970), deutscher Vermessungsrat und Oberregierungsrat
 Günter Diekmann (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Hans Diekmann (* 1938), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Lohne (Oldenburg)
 Heinz Diekmann (1906–1961), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Hamm
 Irene Diekmann (* 1952), deutsche Historikerin
 Kai Diekmann (* 1964), deutscher Journalist
 Maike Diekmann (* 1994), namibische Ruderin
 Martin Diekmann (* um 1962), deutscher Biologe
 Michael Diekmann (* 1954), deutscher Manager
 Miep Diekmann (1925–2017), niederländische Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Nicole Diekmann (* 1978), deutsche Fernsehreporterin
 Ulrich Diekmann (* 1954), deutscher Maler und Videokünstler
 Walter Diekmann (1898–1959), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Oldenburg

Siehe auch:
 Dieckmann (dort auch zur Namensherkunft)